Oranyan ist der Name folgender Personen:

 Oranyan (Gott), Gott der Yoruba
 Oranyan, Künstlername von Oranyan Olabisi Coltrane (* 1967), amerikanischer Musiker, siehe Oran Coltrane